Mads Larsen kan henvise til flere personer:
 Mads Larsen (politiker) (1862-1938) – dansk gårdejer og politiker.
 Mads Larsen (1973-) – dansk tidligere bokser
 Mads Larsen (journalist) (1975-) – norsk journalist og forfatter
 Mads Larsen (håndboldspiller) (1991-) – dansk håndboldspiller
 Mads Larsen (fodboldspiller, født 1996) (1996-) – dansk fodboldspiller, spillet i Jammerbugt FC
 Mads Larsen (fodboldspiller) (2001-) – dansk fodboldspiller